Улица Даниялова — улица в Махачкале, проходит через все три района города от пл. Коминтерна до Жирзавода повторяя береговую линию.

История 
Первоначальное название — Привольная.
Одна из старейших улиц города, существовала ещё в предшественнике Махачкалы городе Порт-Петровск (вместе с Барятинской (ныне — Буйнакского); Соборной (ныне — Оскара) и Инженерной (ныне — проспект Расула Гамзатова).

С установлением советской власти сменила название на Садовую, а уже в 1922 году была переименована в улицу Маркова, в честь российского революционного деятеля начала XX века Сергея Маркова (1880—1922), члена Реввоенсовета Кавказского фронта, руководителя Кавказского округа путей сообщения, казнённого в том году белогвардейцами.

В 1932—1940 годах на улице был возведён ряд общественных зданий — Верховный Совет (ныне в этом здании разместился Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой), Верховный суд, Министерство сельского хозяйства, Педагогический институт, Дорожный техникум

4 ноября 1998 года была вновь переименована в улицу Насрутдинова (И. Насрутдинов — председатель колхоза, отец бывшего министра сельского хозяйства РД У. И. Насрутдинова).

Современное название с 07 марта 2000 года. Абдурахман Даниялов (1908—1981) — советский и дагестанский политический и партийный деятель, выдающийся государственный и общественно-политический деятель Дагестана, дипломат, нарком земледелия Дагестанской АССР (1937—1939), Председатель Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР (1940—1948), Первый секретарь Дагестанского областного комитета КПСС (1948—1967), Председатель Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР (1967—1970).

Достопримечательности 

 д. 33 — Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
 д 28/8 — Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой
 д. 30 — здание мужской гимназии, первое учебное заведение Петровск-Порта (ныне МБОУ Гимназия № 1 имени С. М. Омарова)

Литература

Примечания 

Улицы Махачкалы